Кристоф Ланген (, 27 марта 1962, ) — немецкий бобслеист, выступавший за сборную Германии с 1985 по 2005 год (с 1991 года в качестве пилота). Принимал участие в четырёх Зимних Олимпиадах и в общей сложности выиграл четыре медали, из них две золотые (двойка в 2002 году и четвёрка 1998) и две бронзовые (двойки в 1992 и 1998 годах).

Кроме того, Ланген выиграл двенадцать медалей на Чемпионатах мира, в том числе восемь золотых и четыре серебряные. Неоднократно выигрывал Кубок мира: дважды в смешанной команде (1995-6, 1998-9), трижды в двойке (1995-6, 1998-9, 2003-4) и один раз в мужской четвёрке (1998-9). Семь раз становился чемпионом Европы.

Закончил карьеру из-за тяжёлой травмы ахиллова сухожилия, потребовавшей хирургического вмешательства. Собирался принять участие в Зимних Олимпийских играх 2006 года, но травма оказалась слишком серьёзной, и к нужному сроку спортсмен не успел набрать требуемую форму. В данный момент Ланген работает комментатором на телевидении Германии, комментирует соревнования по бобслею.

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 Олимпийские медалисты по бобслею в мужской двойке 
 Олимпийские медалисты по бобслею в мужской четвёрке 
 Медалисты Чемпионата мира по бобслею в мужской двойке 
 Медалисты Чемпионата мира по бобслею в мужской четвёрке 
 Профиль на сайте DatabaseOlympics.com
 Список обладателей Кубка мира в смешанной команде 
 Список обладателей Кубка мира в мужской четвёрке 
 Список обладателей Кубка мира в мужской двойке 

Бобслеисты Германии
Олимпийские чемпионы от Германии
Олимпийские чемпионы по бобслею
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1998 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2002 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1992 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1998 года
Бобслеисты на зимних Олимпийских играх 1988 года
Бобслеисты на зимних Олимпийских играх 1992 года
Бобслеисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Бобслеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Чемпионы мира по бобслею
Чемпионы Европы по бобслею